Плуїнек () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер
 Плуїнек () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан